Balkanoorlog (582-602), Balkancampagne van keizer Mauricius rond het eind van de zesde eeuw
 Balkanoorlogen, oorlogen van 1912-1913 op de Balkan
 Eerste Balkanoorlog
 Tweede Balkanoorlog
 Joegoslavische oorlogen, oorlogen na het uiteenvallen van Joegoslavië van 1991-1995